Frénois (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Frénois (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia